Залялов () — татарская фамилия:

 Залялов, Абдуллазян Абдулкадырович (род. 1933) — советский и российский биолог.
 Залялов, Халим Бадриевич (1940—2021) — советский и российский татарский актёр.